Come mi vuoi – film del 1997 diretto da Carmine Amoroso
 Come mi vuoi? – singolo del 2001 di Fiorella Mannoia
 Come mi vuoi – singolo del 2012 dei Matrioska
 Come mi vuoi/Vola – 45 giri del 1989 di Eduardo De Crescenzo